Трихотоми́я () — разрубание, разделение натрое) — книжный термин о делении на три части.

  — в математике.
  — в философии. Примеры:
 платонова трихотомия разума, мужества и желания;
 гегельянская трихотомия — ярко выражена в сочинении Г. Гегеля «Энциклопедия философских наук» (1817; деление на A, B, C);
 трихотомия бытия Г. Тейхмюллера (1832—1888): 1) идейное бытие — содержание; 2) реальное — функции или деятельности; 3) субстанциальное — данное в сознании «я».
 Учение о трихотомии человека (тело, душа и дух) — было объявлено католической церковью (869—870 годы) еретическим; в Православной церкви принимается наряду с учением о дихотомии (тело и душа).
 Гуманистическая трихотомия (1685) — деление немецким историком Целлариусом () всемирной истории на древнюю, среднюю (с 395 года) и новую (с 1453); вытеснила прежнее деление по монархиям.

См. также 
 Триада
 Триализм
 Трилогия
 Троица (значения)
 Дихотомия (значения)

Примечания